Osoby o tym nazwisku:
 Nan Hayworth – amerykańska polityk
 Rita Hayworth – amerykańska aktorka i tancerka